

Patronymes 
Vassine (masculin ; ) ou Vassina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anastasia Vassina (1978-), joueuse de beach-volley russe
 Ivana Vasin (1982-), joueuse de volley-ball serbe
 Viktor Vassine (1988-), footballeur russe
 Vladimir Vassine (1947-), plongeur soviétique

Patronyme russe